El distrito de Amiens es un distrito (en francés arrondissement) de Francia, que se localiza en el departamento de Somme, de la región de Picardía (en francés Picardie''). Cuenta con 21 cantones y 313 comunas.

División territorial

Cantones 
Los cantones del distrito de Amiens son:
 Cantón de Acheux-en-Amiénois
 Cantón de Amiens-1 (Ouest)
 Cantón de Amiens-2 (Nord-Ouest)
 Cantón de Amiens-3 (Nord-Est)
 Cantón de Amiens-4 (Est)
 Cantón de Amiens-5 (Sud-Est)
 Cantón de Amiens-6 (Sud)
 Cantón de Amiens-7 (Sud-Ouest)
 Cantón de Amiens-8 (Nord)
 Cantón de Bernaville
 Cantón de Boves
 Cantón de Conty
 Cantón de Corbie
 Cantón de Domart-en-Ponthieu
 Cantón de Doullens
 Cantón de Hornoy-le-Bourg
 Cantón de Molliens-Dreuil
 Cantón de Oisemont
 Cantón de Picquigny
 Cantón de Poix-de-Picardie
 Cantón de Villers-Bocage

Comunas

Véase también 
 Cantones de Somme
 Comunas de Somme

Enlaces externos 
 Amiens sobre el Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos de Francia (INSEE, en francés)

Amiens